Llacer, Llaser o Lacer, con tilde o sin ella, puede referirse a:

Cayo Julio Lacer, el arquitecto o ingeniero romano que levantó el puente de Alcántara.
Richard le Lacer (siglo XIII), comerciante y político inglés, sheriff de la City y alcalde de Londres -:en:Richard le Lacer-
Francisco Llácer Pla (1918 - 2002), compositor y director coral español -:en:Francisco Llácer Pla-
Roel Caboverde Llacer (1947), pintor cubano -:en:Roel Caboverde Llacer-
Àngel Llàcer, actor, director teatral y presentador de televisión español.
José Pérez Llacer, ciclista español.
Francis Llacer (1971), futbolista francés -:en:Francis Llacer-

Notas